Nanismo — condição genética que diminui a altura média de um indivíduo
Anões (mitologia) — personagens da mitologia nórdica
Anão (RPG) — raça de personagens em jogos de RPG
Anões (Tolkien) — raça de personagens na obra de J.R.R. Tolkien

Ver também
Os Sete Anões

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de ciências
Desambiguações de literatura